Il singolare del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Stefan Koubek che ha battuto in finale Sébastien Grosjean 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Patrick Rafter (primo turno)
 Jason Stoltenberg (quarti di finale)
 Vince Spadea (primo turno)
 Michael Chang (secondo turno)

 Sébastien Grosjean (finale)
 Scott Draper (primo turno)
 Jan-Michael Gambill (primo turno)
 Magnus Larsson (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Verizon Tennis Challenge 1999
ATP Tour 1999